Капри́но () — итальянская фамилия и топоним. Известные носители:

 Каприно, Иво (1920–2001) — норвежский кинорежиссёр.

Топоним 
 Каприно-Бергамаско — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.
 Каприно-Веронезе — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция.